Koroljow steht für:

 Koroljow, Stadt in der Oblast Moskau, Russland

Korolev steht für:
 (1855) Korolev, Asteroid des Hauptgürtels
 Korolev (Marskrater), Einschlagkrater im Mare-Boreum-Gradfeld
 Korolev (Mondkrater), auf der Mondrückseite

Koroljow (alternative Schreibweisen: Koroljew, Koroliov, Korolev) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Koroljow (* 1987), kasachischer Skispringer
 Andrei Alexandrowitsch Koroljow (1944–1999), russischer Sprachwissenschaftler
 Anton Sergejewitsch Koroljow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Boris Alexejewitsch Koroljow (1909–2010), sowjetischer Mediziner
 Boris Danilowitsch Koroljow (1885–1963), russischer Bildhauer und Grafiker
 Denis Alexandrowitsch Koroljow (* 1938), russischer Opernsänger (Tenor)
 Igor Borissowitsch Koroljow (1970–2011), russischer Eishockeyspieler
 Jaroslaw Igorewitsch Koroljow (* 1987), russischer Basketballspieler

 Lew Nikolajewitsch Koroljow (1926–2016), sowjetischer Informatiker
 Nikolai Fjodorowitsch Koroljow (1917–1974), sowjetischer Boxer
 Pawel Korolew (* 1968), kasachischer Skilangläufer
 Pawel Koroljow (* 1988), russischer Radrennfahrer

 Sonja Koroliov (* 1973), nordmazedonische Slawistin
 Wladimir Iwanowitsch Koroljow (* 1955), russischer Admiral und Oberkommandierender der Russischen Seekriegsflotte
 Wiktor Jurjewitsch Koroljow (* 1954), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Koroljowa